Saint Jérôme écrivant est le titre de deux tableaux du Caravage :
 Saint Jérôme écrivant, conservé à Rome (1606) ;
 Saint Jérôme écrivant, conservé à La Valette (1607).

Jérôme de Stridon dans la peinture